Bornholms Stemme har flere betydninger:

Bornholms Stemme (radio) – tidligere lokalradio på Bornholm
Bornholms stemme – film produceret af Radar Film med handling på Bornholm